Leptocaris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av T. Scott 1899. Leptocaris ingår i familjen Darcythompsoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Leptocaris